Турнир BNP Paribas Masters 2011 года в мужском парном разряде проводится в 37-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Айсам-уль-Хак Куреши / Рохан Бопанна — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — Максим Мирный и Махеш Бхупати — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 белорус (в паре с Даниэлем Нестором) дошёл до полуфинала.
 индиец (в паре с Леандром Паесом) уступил уже на старте.

Посев 
Все посеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Второй раунд)

<li>  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Второй раунд)
<li>  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг (Четвертьфинал)
<li>  Рохан Бопанна /  'Айсам-уль-Хак Куреши (Титул)
<li>  Оливер Марах /  Александр Пейя (Четвертьфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Masters 2011